John Levy může být:

 John Levy (hudebník) (1912–2012) – americký jazzový kontrabasista
 John Levy (filosof) († 1976) – britský filosof

Podobné jméno 
 Jon Levy – anglický fotograf